Yuki Kobayashi kan henvise til:

 Yuki Kobayashi (fodboldspiller, født 1988) – japansk fodboldspiller født i 1988
 Yuki Kobayashi (fodboldspiller, født 1992) – japansk fodboldspiller født i 1992
 Yuki Kobayashi (fodboldspiller, født 2000) – japansk fodboldspiller født i 2000